Az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) 36 tagállama nevezett az 1998-as labdarúgó-világbajnokság selejtezőire és versengett az ázsiai zónának kiosztott három és fél világbajnoki részvételt jelentő helyért. A selejtezőt három fordulóban bonyolították le. Az első fordulóban a 36 válogatottat 10 csoportba sorsolták, melyből hatban négy csapat kapott helyet, négyben pedig három. Mindegyik csoport első helyezettje jutott a második fordulóba, ahol két ötös csoportot hoztak létre. A két első helyezett egyből kijutott a világbajnokságra, a két második pedig egyetlen találkozón döntött a harmadik, világbajnoki részvételt jelentő helyért. A párharc vesztesének még egy lehetősége volt a kijutásra, egy interkontinentális selejtező az Óceániai Labdarúgó-szövetség selejtezőjének győztesével szemben.

A világbajnokságra kijutott nemzeti csapatok: Szaúd-Arábia és Dél-Korea a második kör csoportgyőztesei, Japán a pótselejtező győzteseként, valamint Irán válogatottja, amelyik végül diadalmaskodott az interkontinentális selejtezőn.

1. forduló

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

9. csoport

10. csoport

2. forduló

A. csoport

B. csoport

Pótselejtező 

<div id="Irán vs Japán">

Külső hivatkozások 
 rsssf.com
 fifa.com

Lásd még 

 1998-as labdarúgó-világbajnokság-selejtező (CONMEBOL)
 1998-as labdarúgó-világbajnokság-selejtező (OFC)
 1998-as labdarúgó-világbajnokság-selejtező (CAF)
 1998-as labdarúgó-világbajnokság-selejtező (CONCACAF)
 1998-as labdarúgó-világbajnokság-selejtező (UEFA)

AFC
AFC